Az 50 méteres gyorsúszás a FINA által 1976-ban elfogadott hivatalos táv 50 méteres medencében. A 25 méteres medencében (rövid pályás) az 50 méteres távot 1991 óta rendezik meg.

Férfiak

50 méteres medence

Rövidpályás

Nők

50 méteres medence

Rövidpályás

Jegyzetek

Források
 A világrekordok fejlődése
 A világrekordok fejlődése (hollandul)

Úszás
Sportrekordok